Room Service може значити:

Музика 

 «Room Service» — альбом Шона Кесседі.
 «Room Service» — альбом Браяна Адамса.
 «Room Service» — пісня з альбому.
 «Room Service» — альбом гурту «Roxette».